Glörious () — четырнадцатый студийный альбом немецкой хэви-метал группы Bonfire. Выпущен 24 апреля 2015 года на лейбле Borila ReKords.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 Дэвид Рис — вокал;
 Ханс Циллер — электрогитара, бэк-вокал;
 Френк Пэйн — электрогитара, бэк-вокал;
 Ронни Паркс — бас-гитара, бэк-вокал;
 Гарри Рейшманн — ударные.

 Приглашенные музыканты
 Пол Моррис — клавишные;
 Аллесандро дель Веччо — клавишные.
 Продюсер — Ханс Циллер.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте discogs.com 
 Альбом на сайте metalkingdom.com 

Альбомы хеви-метала
Альбомы Bonfire
Альбомы на английском языке